Silzer ist der Familienname folgender Personen:

 George Sebastian Silzer (1870–1940), US-amerikanischer Politiker 
 Georg Silzer, auch Giorgio, (1920 – 2014), Schweizer Violinist und Kunstgewerbe-Sammler, Sohn der Irma
 Irma Silzer (1894 – 1974), österreichische literarische Übersetzerin, Mutter des Georg